Radom (Polen), een stad in Polen
Radom (district), een district in Polen
Radom (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Nationaal park Radom, een nationaal park in Soedan
Radom (wapen), een merk vuurwapen